«Новая повесть о православном российском государстве» — анонимное произведение, написанное в 1610—1611 годах в Москве, призывавшее к борьбе русского народа против польских интервентов.

В произведении прославлялась оборона Смоленска, патриарх Гермоген, осуждались предатели, сотрудничающие с поляками. Борьба с интервенцией трактовалась как борьба за православную веру. По одной из версий автором повести был дьяк Григорий Елизаров.

Распространялась среди жителей захваченной Москвы.

Текст
 Новая повесть о православном Российском царстве

Литература 
 Сахаров А. Новая повесть о православном российском государстве // Святая Русь. Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. Гл. ред., сост. О. А. Платонов, сост. А. Д. Степанов. — М.: 2003.

Литературные произведения на русском языке
Смутное время
Произведения 1611 года